Het WTA-tennistoernooi van Moskou (officieel Kremlin Cup) van 2004 vond plaats van 11 tot en met 17 oktober 2004 in de Russische hoofdstad Moskou. Het was de negende editie van het Kremlin Cup-vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Moskou 2004. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.

Thuisspeelster Anastasija Myskina won de titel zowel in het enkel- als in het dubbelspel.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd Française Amélie Mauresmo had zich, wegens een blessure, kort voor aanvang van het toernooi afgemeld.

De als derde geplaatste titelverdedigster Anastasija Myskina uit Rusland, won het toernooi. In de finale versloeg zij haar als vijfde geplaatste landgenote Jelena Dementjeva in twee sets. Myskina wist voor de tweede keer het toernooi van Moskou op haar naam te schrijven. Het was haar negende WTA-titel, de derde van 2004.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Nadja Petrova en Meghann Shaughnessy had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Petrova speelde samen met Jelena Bovina – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als vierde geplaatste Russische duo Anastasija Myskina en Vera Zvonarjova won het toernooi, nadat zij een jaar eerder net naast de zege gegrepen hadden. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste koppel Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez in drie sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Myskina had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; Zvonarjova geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Moskou 2004
Moskou